Bitwa pod Ktezyfonem (198 r.) – bitwa w trakcie wojen partyjsko-rzymskich.
 Bitwa pod Ktezyfonem (29 maja 363 r.) – starcie zbrojne, które miało miejsce w trakcie wojen rzymsko-sasanidzkich.
 Bitwa pod Ktezyfonem (22–25/26 listopada 1915 r.) – bitwa kampanii mezopotamskiej pomiędzy Turkami a Brytyjczykami w czasie I wojny światowej.

Zobacz też 
 Ktezyfon – starożytne miasto w dzisiejszym Iraku.